Чемпионат Финляндии по конькобежному спорту в классическом многоборье — соревнование по конькобежному спорту, проводится с 1897 года (до 1918 года в составе Российской империи).

Призёры мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Результаты на SpeedSkatingNews

Соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту